Берки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Берки, Кристиан (род. 1985) — венгерский гимнаст, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр.
 Берки, Фериз (1917—2006) — протопресвитер Русской православной церкви, настоятель Будапештского Успенского кафедрального собора.